Kellenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Kellenberger (1920–2004), Schweizer Molekularbiologe
 Emil Kellenberger (1864–1943), Schweizer Sportschütze
 Jakob Kellenberger (Politiker) (1793–1873), Schweizer Politiker
 Jakob Kellenberger (* 1944), Schweizer Diplomat
 Konrad Kellenberger (1907–1976), Schweizer Feinmechaniker und Uhrensammler
 Steve Kellenberger (* 1987), Schweizer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Kellenberg (Begriffsklärung)
 Kellnberger